Болгарський національний футбольний дивізіон 1937-38 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних змагань Болгарії. Чемпіоном вперше стала Тича (Варна).

Клуби

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf 

1937-38
Болгарія
Болгарія